Expireware (ang. to expire - wygasać) - oprogramowanie z wbudowanym momentem wygaśnięcia funkcjonowania: jest to predefiniowana data, liczba dni użytkowania lub liczba uruchomień programu.

Zobacz też 
 warez

Licencje oprogramowania